Sophia Laukli (ur. 8 czerwca 2000 w Yarmouth) – amerykańska biegaczka narciarska, srebrna medalistka mistrzostw świata juniorek.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (U-23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w etapach chronologicznie

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy biegacze narciarscy
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 2000